Regierung Bondevik steht für folgende norwegische Regierungen:

 Regierung Bondevik I (1997 bis 2000)
 Regierung Bondevik II (2001 bis 2005)